Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo ma si è ritirata prima del suo incontro dei quarti di finale contro Peng Shuai.

In finale Peng ha sconfitto Alison Riske con il punteggio di 7–63, 6–2.

Teste di serie 

  Agnieszka Radwańska (quarti di finale, ritirata)
  Svetlana Kuznetsova (semifinale)
  Elena Vesnina (primo turno)
  Tímea Babos (primo turno)

 Mónica Puig (quarti di finale)
 Yulia Putintseva (primo turno)
 Zhang Shuai (primo turno, ritirata)
 Yaroslava Shvedova (primo turno)

Qualificate 

  Chang Kai-chen (secondo turno)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Lucie Hradecká (secondo turno)

 Liu Fangzhou (primo turno)
 Shelby Rogers (secondo turno)
 Nina Stojanović (primo turno)

Wildcard 

  Peng Shuai (campionessa)
  Wang Yafan (secondo turno)

 Xu Yifan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2016
Tianjin Open 2016